Ринуччини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ринуччини, Аламанно (1426—1499) — итальянский гуманист второй половины XV века.
 Ринуччини, Оттавио (1562—1621) — итальянский поэт, либреттист.